Spratt ou Sprat sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme

Amanda Spratt (né en 1987), coureuse cycliste australienne
 David M. Spratt (1942-), parasitologiste d'origine canadienne travaillant en Australie
 (1927-2008), artiste et enseignant américain

 (1888-1969), joueur américain de baseball
 (1799-1876), marchand de jouet anglais

 (né en 1951), homme politique nord-irlandais
John Spratt (né en 1942), homme politique américain de Caroline du Sud
 (né en 1986), joueur gallois de rugby
 (1885-1944), officier sud-africain
 (né en 1971), combattant professionnel américain
 (1902-1971), écrivain et intellectuel britannique
 (né en 1960), cycliste olympique irlandais
Thomas Abel Brimage Spratt (1811-1888), vice-amiral et hydrographe anglais
Thomas Sprat (1635-1713), ecclésiastique anglais
 (né en 1941), joueur anglais de football
, journaliste et documentariste anglaise
 (1889-1945), joueur anglais de football

Toponyme

Spratt, communauté du  dans le Michigan
, communauté de l'Ohio

Voir aussi